Fobos
 Trastorn de pànic
 Pànic relatiu al deu Pan
 Pànic (col·lecció), col·lecció de llibres de terror per a adolescents escrita per R.L. Stine (en anglès, Goosebumps, "pell de gallina")
 Pànic, pel·lícula de 1996 anomenada Thrill en la seva versió original.
 Pànic, pel·lícula de 2015 dirigida per Rob Letterman i anomenada Goosebumps en la seva versió original.
 Pànic a l'aire, pel·lícula de Henry Bromell del 2000 anomenada Panic en la seva versió original.